Billy Cook
 Billy Cook (1890–1974) angol labdarúgó
 Billy Cook (1909–1992) északír labdarúgó, edző
 Billy Cook (1928–1981) amerikai színész
 Billy Cook (1940–2017) skót-ausztrál labdarúgó
William Cook
 William Cook (1909/10–1936 után) angol labdarúgó
 William Cook (1957) amerikai matematikus